Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Justin Gimelstob e Sébastien Lareau che hanno battuto in finale David Adams e John-Laffnie de Jager 7-5, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Wayne Black /  Sandon Stolle (quarti di finale)
 David Adams /  John-Laffnie de Jager (finale)
 Donald Johnson /  Cyril Suk (semifinali)
 Wayne Arthurs /  Andrew Kratzmann (secondo turno)

 Nicklas Kulti /  Mikael Tillström (secondo turno)
 Justin Gimelstob /  Sébastien Lareau (Campioni)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (semifinali)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1999